Обитаемый остров
 Объектный ответ
 Оренбургская область
 Особый отдел (ОО НКВД)
 Общественная организация
 Объединённая оппозиция

См. также 
 Оо (значения)